La Pianura di Athi (Athi Plain), in Kenya
 Il fiume Athi, che costituisce la parte superiore dellAthi-Galana-Sabaki, in Kenya
 Athi River, una cittadina keniota che si affaccia sul fiume Athi